Мило — название ряда географических объектов, среди которых:
 Мило — река в Западной Африке на территории Гвинеи.
 Мило — река в Китае.
 Мило — городской уезд городского округа Юэян провинции Хунань, Китай.
 Мило — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия.
 Моисей Полидор Мило (1813—1871) — французский журналист, редактор, банкир и предприниматель, основатель ежедневной парижской газеты «Le Petit Journal», одной из самых популярных и ведущих газет Франции (с 1863 по 1944).
 Мило, Рони (род. 1949) — политический деятель Израиля.
 Мило, Сандра (род. 1933) — итальянская актриса, телеведущая.

См. также 
 Milo